Haus Weber ist der Name folgender denkmalgeschützter Häuser:
 Haus Weber (Düsseldorf)
 Haus Weber (Radebeul)

Siehe auch:
 Weberhaus
 Weber’sches Haus